Англи́йское кла́дбище () — ряд кладбищ, основанных в разных странах выходцами из Великобритании.

  — некрополь в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
  — некрополь в Баньи-ди-Лукка, Италия.
 Английское кладбище (Малага) — некрополь в Малаге, Испания.
  — некрополь в Неаполе, Италия.
  — некрополь в Ресифи, Бразилия.
 Английское кладбище (Флоренция) — некрополь во Флоренции, Италия.

См. также 
 Британское кладбище